Käthe Bosse ist der Name folgender Personen:

 Käthe Bosse, Geburtsname von Kate Bosse-Griffiths (1910–1998), deutsch-walisische Ägyptologin und Schriftstellerin 
* Käthe Bosse (Politikerin), deutsche Frauenfunktionärin und Politikerin, MdV